

Patronyme 

 famille  ;
Philippe Fleury (1952-), professeur de latin responsable de l'équipe « Plan de Rome »;

 A. Fleury, musicien et compositeur français du XVIIe siècle ;
 Abel Fleury (1903-1958), guitariste et compositeur argentin ;
 Albert Fleury (1923-2006), poète français ;
 Alexandre Fleury (1848-1933), jésuite français ;
 Alphonse Fleury (1809-1877), homme politique français ;
 André Fleury (1903-1995), compositeur et organiste français ;
 André de Fleury (), moine, défenseur des libertés monastiques, grand bâtisseur ;
 André Hercule de Fleury (1653-1743), cardinal et premier ministre de Louis XV ;
 Anselme François Fleury (1801-1881), homme politique français et ancien député de Loire-Inférieure ;
 Antoine Claude Fleury (1743-1822), peintre français ;
 Aurore Fleury (née en 1993), athlète française ;
 Benoist Fleury (), luthier parisien ; 
 Bertrand Fleury (°vers 1950), général français ;
 Camille Fleury (1914-1984), peintre français ;
 Catherine Fleury-Vachon (1966-), judoka française ;
  ;
 Claude Fleury (1640-1723) précepteur, confesseur de Louis XIV et Louis XV ;
 Colette Fleury (1929-2015), actrice et productrice française ;
 Cynthia Fleury-Perkins (1974-), philosophe française ;
 Damien Fleury (1986-), hockeyeur français ;
 Édouard Fleury (1815-1883), historien et journaliste français ;
 Émile Félix Fleury (1815-1884) général et diplomate français ;
 Fanny Fleury (1846-1923), dite Madame Fanny, femme peintre française ;
 Forest-Fleury (1843-1898), Henry-Fleury-Marie-Esther Forest, graveur français ;
 François-Louis Teissèdre de Fleury (1749-1799), militaire français ;
 François Fleury, (1763-1840), homme politique français ;
 François Antoine Léon Fleury (1804-1858) peintre français ;
 Françoise Fleury (1932-2003), actrice française ;
 Frédérique Fleury (1957-), peintre française ;
 Georges Fleury (1939-), écrivain ;
 Georges Fleury (1878-1968), cycliste professionnel de 1904 à 1911 ;
 Guy Fleury (1941-2020), professeur des universités et homme politique ;
 Jacqueline Fleury (née en 1923), résistante française ;
 Jacques Fleury (1941-), homme politique français ;
  ;
 Joseph Fleury-Duray (1801-1874), militaire belge ;
 Joseph-Nicolas Robert-Fleury (1797-1890), peintre ;
 Louis Jacques Fleury (1778-1853), homme politique français ;
 Louise Fleury (1997-), footballeuse française ;
 Lucien Fleury (1928-2004), peintre français ;
 Mademoiselle Fleury (1766-1818), actrice française ;
 Marc Fleury (1968-), entrepreneur français ;
 Marc-André Fleury (1984  hockeyeur canadien ;
 Marcel Fleury (1879-1957), homme politique français ;
 Marcel Fleury (1884-1949), évêque de Nancy de 1934 à 1949 ;
 Michel Fleury (1923-2002), historien et archiviste français ;
 Nicolas Fleury, musicien et compositeur français du XVIIe siècle ;
 Ornella Fleury (1987-), actrice et humoriste française ;
  ;
 René-Albert Fleury (1877-1950), poète ;
 Stéphane Fleury (1944-), cavalier et skipper français ;
 Sylvie Fleury (1961-), artiste contemporaine suisse ;
 Theoren Fleury (1968-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Tony Robert-Fleury (1837-1912), peintre ;
 Véronique Fleury, patineuse artistique française ;
 Vincent Fleury (1964-), biophysicien français.

Pseudonyme 

 Fleury (1750-1822), comédien français ;
 Georges Fleury (1931-), pseudonyme du réalisateur Jean Desvilles ;

Toponyme 

 Lac Gabriel-Fleury, plan d'eau de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, dans la Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, au Canada ;
 Fleury Island, île du Queen Charlotte Land District, Colombie-Britannique ;

 Fleury, commune française de l'Aisne ;
 Fleury, ancienne commune française des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Ambly-Fleury et à Givry ;
 Fleury, commune française de l'Aude ;
 Fleury, commune française de la Manche ;
 Fleury, commune française de la Moselle ;
 Fleury, commune française de l'Oise ;
 Fleury, commune française du Pas-de-Calais ;
 Fleury, commune française de la Somme ;
 Fleury, ancien hameau propriété de Clamart rattaché en 1791 à Meudon ;
 Fleury-devant-Douaumont, commune française de la Meuse (village détruit durant la Première Guerre mondiale) ;
 Fleury-en-Bière, commune française de Seine-et-Marne ;
 Fleury-la-Forêt, commune française de l'Eure ;
 Fleury-la-Montagne, commune française de Saône-et-Loire ;
 Fleury-la-Rivière, commune française de la Marne ;
 Fleury-la-Vallée, commune française de l'Yonne ;
 Fleury-les-Aubrais, commune française du Loiret ;
 Fleury-Mérogis, commune française de l'Essonne ;
 Fleury-sur-Aire, ancienne commune française de la Meuse, aujourd'hui intégrée à Nubécourt ;
 Fleury-sur-Andelle, commune française de l'Eure ;
 Fleury-sur-Loire, commune française de la Nièvre ;
 Fleury-sur-Orne, commune française du Calvados ;
 Ambly-Fleury, commune française des Ardennes ;
 Fontenay-le-Fleury, commune française des Yvelines.

Prénom

Autres 
 Abbaye de Fleury
 Prison de Fleury-Mérogis
 De Fleury Medal, médaille militaire américaine
 Fleury Michon, entreprise française
 Musée Fleury
 Le Fleury, un parc d'attractions situé à Wavrechain-sous-Faulx, en France.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme normand